Velika nagrada Španije 1975 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 27. aprila 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 29
| 42:53,7
| 11
| 4,5
|-
! 2
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 29
| + 1,1 s
| 16
| 3
|-
! 3
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 28
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 4
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 28
| +1 krog
| 10
| 1,5
|-
! 5
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 28
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 6
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 27
| +2 kroga
| 24
| 0,5
|-
! 7
| 21
|  Tony Brise
| Williams-Ford
| 27
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 8
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 26
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! NC
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 25
| +4 krogi
| 2
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 25
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 25
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 23
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 23
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 31
|  Roelof Wunderink
| Ensign-Ford
| 20
| Prenos
| 19
|  
|-
! NC
| 23
|  François Migault
| Lola-Ford
| 18
| +11 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 16
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 7
| Dovod goriva
| 23
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 6
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 3
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 28
| Mark Donohue
| Penske-Ford
| 3
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 25
|  Alan Jones
| Hesketh-Ford
| 3
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 1
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 1
|  
| 21
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Williams-Ford
| 1
|  
| 25
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 1
|  
|-
! DNS
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 0
| 
| 26
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Mario Andretti 1'25.100
 Šestouvrščena Lella Lombardi je edina ženska, ki je na prvenstveni dirki Formule 1 osvojila točke Svetovnega prvenstva.

Formula 1 sezona 1975
1975